Atlantic bezeichnet:

Verkehrsmittel:
 Atlantic (Lokomotive), Bauart von Dampflokomotiven
 Atlantic (Schiff, 1871), Traditionsschiff
 Atlantic (Schiff, 1871–1873), Passagierschiff der White Star Line
 Atlantic (Schiff, 1903), 3-Mast-Schoner, Einrumpfyacht, Rekord für Atlantik-Überquerung
 Atlantic (Schiff, 1953)
 Atlantic (Schiff, 1982)
 Atlantic, namensgebendes Schiff für den Film Irrfahrt der Atlantic
 Bugatti Type 57 SC Atlantic, Sportwagen
 Atlantic 23 S, Segelboot
 Breguet Atlantic, Flugzeugtyp
 Atlantic (Reisemobil), Marke der Volkswagen AG, verwendet für ein Reisemobil auf Basis des VW-Busses
 Atlantic Einspurwagen, Zweirad-Automobil
Unternehmen
 Atlantic Automobilbau, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Atlantic Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Atlantic Speditions, Schweizer Speditions- und Logistikunternehmen
 Atlantic (Spielwarenhersteller), ehemaliger italienischer Hersteller von Modellbauartikeln
 Atlantic Watches, Schweizer Uhrenhersteller in Grenchen im Schweizer Kanton Solothurn
 Atlantic Records
 Atlantic Airways
Titel
 Atlantik (Film), deutscher Spielfilm von E. A. Dupont aus dem Jahr 1929, gilt als erster deutscher Tonfilm
 Atlantic Drift (Film, 2002, nach gleichnamigem Schiff bzw. einem Fluchtunternehmen)
 Atlantic Rim, US-amerikanischer Spielfilm von Jared Cohn aus dem Jahr 2013
 Atlantic., Filmdrama von Jan-Willem van Ewijk aus dem Jahr 2014
Musik
 Atlantic (Band), britische AOR-Band
Bauwerke
 Hotel Atlantic, Hamburg
 Atlantic-Haus, Hamburg
 Gartenstadt Atlantic
Medien
 Atlantic 252, ehemaliger irischer Privatsender
 The Atlantic, amerikanische Zeitschrift

Sonstiges:
 Atlantic (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Atlantic Standard Time, Zeitzone

Geografisches
 Atlantik (Atlantischer Ozean)
 Atlantic Drain, Fließgewässer im Mohave County, Arizona
 Atlantic Lake, See im Fremont County, Wyoming
 Atlantic Canal, Kanal im Fefferson County, Texas
 Atlantic Island, Insel im Miami-Dade County, Kalifornien

Orte in Kanada:
 Atlantic (Nova Scotia)
in den Vereinigten Staaten:
 Atlantic (Iowa), im Cass County
 Atlantic (Maine), im Hancock County
 Atlantic (Norfolk County, Massachusetts)
 Atlantic (Plymouth County, Massachusetts)
 Atlantic (New Hampshire), im Rockingham County
 Atlantic (North Carolina), im Carteret County
 Atlantic (Clearfield County, Pennsylvania)
 Atlantic (Crawford County, Pennsylvania)
 Atlantic (Fayette County, Pennsylvania)
 Atlantic (Westmoreland County, Pennsylvania)
 Atlantic (Virginia), im Accomack County
 Atlantic (West Virginia), im Preston County – nicht mehr existent
 Atlantic Highlands, im Monmouth County, New Jersey
 Atlantic Mine, im Houghton County, Michigan
 Atlantic Park, Stadtteil von Virginia Beach, Virginia
 Atlantic County, Verwaltungseinheit in New Jersey
in Puerto Rico:
 Atlantic View

Bergwerksunternehmen / Minen
 Atlantic and Pacific Mine, Mine im Madison County, Montana
 Atlantic Cable Mine, Mine im Dolores County, Colorado
 Atlantic City Iron Mine, Mine im Fremont County, Wyoming
 Atlantic Quarry, Mine im Cass County, Iowa
 Atlantic Rim Mine, Mine im Carbon County, Wyoming
 Atlantic Tunnel Mine, Mine im San Juan County, Colorado
Parks
 Atlantic Cable Quartz Lode Historical Marker, Park im Deer Lodge County, Montana
 Atlantic City Park (Iowa), Park im Cass County, Iowa
 Atlantic City Park (Washington), Park im King County, Washington
 Atlantic County Park, Park im Atlantic County, New Jersey
 Atlantic Double Dunes Preserve, Park im Suffolk County, New York

im NRHP gelistete Objekte:
 Atlantic and North Carolina Railroad Freight Depot, in Kinston, North Carolina, ID-Nr. 89001768
 Atlantic Avenue Control House, in New York, New York, ID-Nr. 80002643
 Atlantic Avenue Subway Station (IRT and BMT), in Brooklyn, New York, ID-Nr. 04001023
 Atlantic Avenue Tunnel, in New York City, New York, ID-Nr. 89001388
 Atlantic Bank and Trust Company Building, in Burlington, North Carolina, ID-Nr. 84001909
 Atlantic City Convention Hall, in Atlantic City, New Jersey, National Historic Landmark, ID-Nr. 87000814, s. Boardwalk Hall
 Atlantic City Mercantile, in Atlantic City, Wyoming, ID-Nr. 85000869
 Atlantic Coast Line Depot, in Florence, South Carolina, ID-Nr. 84003965
 Atlantic Coast Line Passenger Depot, in Sarasota, Florida, ID-Nr. 84000957
 Atlantic Coast Line Railroad Commercial and Industrial Historic District, in Petersburg, Virginia, ID-Nr. 09000665
 Atlantic Coast Line Railroad Station, in Fayetteville, North Carolina, ID-Nr. 82001294
 Atlantic Coastline Railroad Passenger Depot, in Dothan, Alabama, ID-Nr. 93001519
 Atlantic Gardens, in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82005208
 Atlantic Gas Station, in Miami, Florida, ID-Nr. 88003060
 Atlantic Heights Development, in Portsmouth, New Hampshire, ID-Nr. 06000869
 Atlantic High School, in Atlantic, Iowa, ID-Nr. 02001248
 Atlantic Hotel, in Missoula, Montana, ID-Nr. 90000652
 Atlantic House, in Scarborough, Maine, ID-Nr. 79000134
 Atlantic Mining Company:Redridge Dam, in Redridge, Michigan, ID-Nr. 80004774
 Atlantic Motor Company (127-6163), in Richmond, Virginia, ID-Nr. 05001271
 Atlantic National Bank Annex, in Jacksonville, Florida, ID-Nr. 97001328
 Atlantic Public Library, in Atlantic, Iowa, ID-Nr. 83004710
 Atlantic Schoolhouse, in Atlantic, Maine, ID-Nr. 95001547

Siehe auch:
 Atlantic Beach (Begriffsklärung)
 Atlantic City (Begriffsklärung)
 Atlantic Heights (Begriffsklärung)
 Atlantik (Begriffsklärung)
 Atlantic Division